Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Monterrey Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl italský první pár světa Sara Erraniová a Roberta Vinciová, který se rozhodl soutěže nezúčastnit.

Vítězem se stal nejvýše nasazený maďarsko-japonský pár Tímea Babosová a Kimiko Dateová, který ve finále porazil česko-thajské turnajové trojky Evu Birnerovou s Tamarine Tanasugarnovou ve dvou setech 6–1 a 6–4.

Nasazení párů 
  'Tímea Babosová /  Kimiko Dateová (vítězky)
  Nina Bratčikovová /  Věra Duševinová (1. kolo)
  Eva Birnerová /  Tamarine Tanasugarnová (finále)
  Julia Glušková /  Laura Thorpeová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Monterrey Open
WTA Tour 2013